Il singolare del torneo di tennis Nantes Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillaume Raoux che ha battuto in finale Jeff Tarango 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Cédric Pioline (primo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Frederik Fetterlein (primo turno)

 Olivier Delaître (quarti di finale)
 Vince Spadea (secondo turno)
 Michael Joyce (primo turno)
 Jeff Tarango (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nantes Challenger 1995